Thénac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Thénac (Charente-Maritime)
 Thénac (Dordogne)